

Astronomia 
 Cratere Svedberg – cratere lunare nella faccia visibile della Luna

Metrologia 
 Svedberg – unità di misura del coefficiente di sedimentazione che non fa parte del sistema internazionale di unità di misura

Persone 
 Lena Svedberg – artista svedese 
 Rudolf Svedberg – lottatore svedese
 Ruth Svedberg – velocista e discobola svedese
 Theodor Svedberg – chimico svedese, premio Nobel per la chimica 1926